3 Narewski Pułk Piechoty imienia Generała Feldmarszałka Michała Michajłowicza Golicyna - (ros. 3-й пехотный Нарвский генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицына полк) pułk piechoty okresu Imperium Rosyjskiego, sformowany 6 grudnia 1703.

Patronem pułku był Michał Michajłowicz Golicyn (1647-1730). Święto pułkowe: 9 sierpnia. Dyslokacja w 1914: Smoleńsk (Смоленск).

Przyporządkowanie 1 stycznia 1914 
 13 Korpus Armijny (13 АК, 13 армейский корпус), Smoleńsk
 1 Dywizja Piechoty (1-я пехотная дивизия), Smoleńsk
 2 Brygada Piechoty, Smoleńsk
 3 Narewski Pułk Piechoty (3-й пехотный Нарвский генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицына полк), Smoleńsk

Bibliografia 
 Raspisanije suchoputnych wojsk 1836 - 1914, Petersburg 1914.
 Wiesław Caban, Służba rekrutów Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873, Warszawa 2001, .
 A. A. Kersnowski, Istorija russkoj armii, Moskwa 1994.

Linki zewnętrzne 
  (pl)
 http://mosgrenadier.narod.ru/dip/inf152.htm (ru)
 http://www.grwar.ru/regiments/regiments.html?id=7 (ru)

Pułki piechoty Imperium Rosyjskiego